Pane e rose (Bread and Roses), verso di una poesia di James Oppenheim pronunciato come slogan durante uno sciopero di lavoratori tessili del Massachusetts, nel 1912
 Pane e rose, album di Angelo Branduardi
 Pane e rose, album della Casa del vento